Eßlair ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Eßlair (vor 1815–nach 1818), Theaterschauspielerin 
 Ferdinand Eßlair (1772–1840), österreichisch-deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Friederike Eßlair (1798–1863), Theaterschauspielerin, siehe Friederike Ettmayr 
 Hedwig Eßlair (1804–1897), Theaterschauspielerin 
 Max Eßlair (unbekannt–nach 1912), Theaterschauspieler